

Entreprise 
 Newell Rubbermaid, groupe américain spécialisé dans le matériel de bureaux et d'écriture.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 (1941-), mathématicien irlandais et américain
 Allen Newell (1927-1992), chercheur américain en informatique et psychologie cognitive ;
 Andrew Newell (1983-), fondeur américain ;
 Anicka Newell (1993-), athlète canadienne ;
 Fletcher Newell (2000-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Gabe Newell (1962-), créateur américain de jeu vidéo ;
 Harold Newell, footballeur anglais ;
 Martin Newell, informaticien britannique ;
 Mike Newell (1942-), réalisateur britannique ;
 Norman Newell (1919-2004), producteur de musique et parolier britannique ;
 Norman Dennis Newell (1909-2005), géologue et conservateur de musée américain ;
 Patrick Newell (1932-1988), acteur anglais.

Toponyme 

 Newell, census-designated place située en Californie ;
 Newell, une ville du comté de Butte, au Dakota du Sud ;
 Newell, une ville du comté de Buena Vista, en Iowa ;
 Newell, un borough  au nord-ouest du comté de Fayette, en Pennsylvanie ;
 .

Transport 
 Newell Highway, le plus long axe routier de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais